Gearing har flere betydninger:
 Gearing – den oprindelige betydning – mekaniske gearudveksling.
 Gearing (investering)